Рахматуллина — женская форма фамилии . Рахматуллина, Анастасия Рауфовна (род. 1987) — российская футболистка.
 Рахматуллина, Зугура Ягануровна (род. 1961) — российский философ, депутат Государственной думы.
 Рахматуллина, Лейсан Зуфаровна (род. 1964) — график-акварелист.
 Рахматуллина, Милина Рустамовна (род. 2001) — российская волейболистка.
 Рахматуллина, Наила Кадыровна (1910—2002) — советская певица.

См. также 
 Рахматулина, Оксана Евгеньевна